

Albania, Czarnogóra 
 Bojana lub Buna – rzeka na granicy Albanii i Czarnogóry
 Ada Bojana – wyspa na Bunie

Bułgaria 
 Bojana – wieś w obwodzie Warna
 Bojana – dzielnica Sofii
 Nu Boyana Film Studios – wytwórnia filmowa
 Bojana – imię żeńskie